Chittorgarh (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Chittorgarh (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Chittorgarh